DAB eller dab kan betyde flere ting, bl.a.:

 Dansk Automobil Byggeri – tidligere busfabrik i Silkeborg
 Dansk Almennyttigt Boligselskab
 Danske Andelskassers Bank – stiftet den 11. september 1942 af en kreds af socialt interesserede personer, deriblandt en række landspolitikere
 Det Administrative Bibliotek – den danske centraladministrations forvaltnings- og samfundsfaglige videncenter. DAB er den væsentligste informations- og dokumentationsleverandør til ansatte i centraladministrationen og bidrager til at øge kvaliteten og effektiviteten af centraladministrationens arbejde
 Digital Audio Broadcasting – digital radio
 Dab (dans) – en dansebevægelse